El  Cristo Redentor  es un monumento que se encuentra en el segundo anillo y avenida Cristo Redentor en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Historia 

Esta escultura fue hecha en bronce por el caricaturista y escultor Emiliano Luján en la ciudad de La Paz y fue llevada a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en el año 1961. En los años noventa hubo un hecho que llamó la atención de los ciudadanos cruceños, que fue el cambio de color en el monumento, que había sufrido cambios por el  metal, lo que llevó a pensar a toda la población  que era sangre lo que bañaba al “Cristo Redentor”. 

El monumento, representa a Cristo con los brazos abiertos. Fue fundado en conmemoración del IV Congreso Eucarístico Nacional de 1961, como una muestra pura de creencia cristiana. Los fondos fueron recaudados por la Asociación de Damas Cruceñas residentes en la ciudad de La Paz, quienes hicieron entrega a Santa Cruz a través de su presidenta, la Señora Victoria Velasco Franco de Tejada.  

La ceremonia de entrega se realizó con la presencia del presidente Víctor Paz Estenssoro, quien cooperó a las damas cruceñas de manera especial inclusive aportando con modelos y diseños. Ha sido declarado patrimonio cultural religioso del Estado de Bolivia. Patrimonio Cultural Material del Estado,  (ley presentada por la parlamentaria cruceña Betty Tejada Soruco).  

Todos los cabildos cívicos de demandas, celebraciones y reivindicaciones regionales se llevan a cabo a los pies del Cristo Redentor y con su bendición, pues Santa Cruz es un departamento de Bolivia profundamente católico. 

Monumentos de Bolivia